Могилёвский район (значения):

 Могилёвский район — район в Могилёвской области Республики Беларусь.
 Могилёвский район — упразднённый район в Украинской ССР.